Гран-прі Японії 2010 (офіційно XXXVI Fuji Television Japanese Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройде 10 жовтня 2010 року на автодромі Судзука, Японія. Це була шістнадцята гонка сезону 2010 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
  – Льюїс Хемілтон був оштрафований на 5 позицій за зміну коробки передач.

Перегони 

Примітки:
  – Лукас ді Грассі не стартував на почату гонки після сильної аварії на шляху до сітки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

Гран-прі Японії
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Жовтень 2010
2010 у японському спорті